Dieser Artikel zeigt die Ergebnisse der Qualifikationsrunden für die Nature Valley International 2019. Für das Turnier der Kategorie ATP Tour 250 qualifizierten sich vier Spieler, welche in zwei Runden ausgemacht wurden, hinzu kamen zwei Lucky Loser. Insgesamt nahmen 16 Spieler an der Qualifikation teil, die am 22. und 23. Juni 2019 stattfand.

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 Offizielle Homepage des Turniers
 Turnierplan Qualifikation Einzel auf der ATP Homepage (PDF; 102 kB)

ATP Tour 2019
Tennisturnier in Eastbourne